Central Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Central Heights (Alabama)
 Central Heights (Arizona)
 Central Heights (Iowa)
 Central Heights (Texas)

in Kanada:
 Central Heights (Alberta)